Finkenhagen ist der Name

 eines Berges, siehe Olpe
 einer Wüstung im Taunus, siehe Finkenhain
 eines Dorfes in Ostpreußen, das bis 1938 Pabuduppen hieß und im Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit lag, seit 1946: Kraineje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland